Ле́ппявирта () — община в провинции Северное Саво, губерния Восточная Финляндия, Финляндия. Общая площадь территории — 1519,67 км², из которых 383,62 км² — вода.

История 
28 февраля 1808 года, в ходе русско-шведской войны, здесь произошло сражение между полуторатысячным войском русской императорской армии с частями шведской армии; несмотря на двукратное превосходство шведов в численности, русские одержали победу, благодаря искусным действиям, неожиданному для противника построению боевого порядка на льду озера и отличным действиям конницы. В стратегическом отношении бой имел важные последствия: шведы отступили на север, очистив даже Куопио, который затем был без боя занят Тучковым.

В 2014 году лицей Леппявирта признан лучшим лицеем страны.

Демография 
На 31 января 2011 года в общине Леппявирта проживают 10538 человек: 5299 мужчин и 5239 женщин.

Финский язык является родным для 98,64 % жителей, шведский — для 0,06 %. Прочие языки являются родными для 1,31 % жителей общины.

Возрастной состав населения:
 до 14 лет — 15,34 %
 от 15 до 64 лет — 61,72 %
 от 65 лет — 23,11 %

Изменение численности населения по годам:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины.

 

Общины Финляндии